Петипа́ () — русская артистическая династия французского происхождения. Её представители:
 Петипа, Жан-Антуан (1787—1855) — французский танцовщик и балетмейстер, отец Люсьена и Мариуса Петипа, преподаватель танцев в Санкт-Петербургском театральном училище
 Петипа, Люсьен (1815—1898) — артист балета, выдающийся танцовщик, солист парижской Оперы в 1839—1862 годах.
 
 Петипа, Мария Сергеевна (урожд. Суровщикова, 1836—1882) — артистка балета, солистка Императорских театров, прима-балерина парижской Оперы в 1861—1862 годах; первая супруга М. И. Петипа (с 1854 по 1869 год).
 Петипа, Лидия Петровна (урожд. Евстафьева, ум. 1914/1915) — драматическая актриса, супруга М. М. Петипа.
 Петипа, Мария Мариусовна (1857—1930) — артистка балета, солистка Императорских театров, первая исполнительница партии феи Сирени в балете «Спящая красавица»; дочь М. И. Петипа и М. С. Суровщиковой.
 Петипа, Надежда Мариусовна (1874—1945) — артистка балета Мариинского театра, дочь М. И. Петипа и его второй жены, балерины Л. Л. Савицкой, внучка выдающегося русского трагика Л. Л. Леонидова. 
 Петипа-Чижова, Надежда Константиновна (1886—1977) — драматическая актриса, дочь Н. М. Петипа, внучка М. И. Петипа и скульптора М. А. Чижова.
 Петипа, Виктор Мариусович (1879—1933) — драматический актёр, сын М. И. Петипа и Л. Л. Савицкой, внук актёра Л. Л. Леонидова. 
 Петипа, Марий Мариусович (1884—1922) — драматический актёр, сын М. И. Петипа и Л. Л. Савицкой, внук актёра Л. Л. Леонидова.